Wijngaard, een stuk landbouwgrond waarop druiven worden verbouwd voor het maken van wijn
 Wijngaarden (Zuid-Holland), een dorp in Zuid-Holland
 Wijngaarden (Friesland), buurtschap in Friesland
 Sint Jacobiparochie, die aanvankelijk Wijngaarden heette

Personen
 Adriaan van Wijngaarden, een pionier op het gebied van de informatica en uitvinder van de Van Wijngaardengrammatica
 Arnoldus Teunis van Wijngaarden, een Nederlands architect
 Denise Wijngaarden, een Nederlandse zangeres
 Erwin van Wijngaarden, een Nederlands voetballer
 Hannah van Wijngaarden, een Nederlandse politica
 Jeroen van Wijngaarden, een Nederlandse politicus
 Jip Wijngaarden, actrice en beeldend kunstenaar
 Piet van Wijngaarden, een Nederlandse motorcoureur
 Sito Wijngaarden, een Friese schrijver en dichter
 Willem Dirk van Wijngaarden, Nederlandse egyptoloog en museumdirecteur

Zie ook 
 Wijngaarde (doorverwijspagina)